Berardius är ett släkte i familjen näbbvalar.

Kladogram enligt Wilson & Reeder (2005):

Källor

Externa länkar 

Näbbvalar
Berardius